Національний гімн Індонезії називається Indonesia Raya («Велика Індонезія»). Пісня була представлена ​​композитором Вазі Рудольфом Супратманом 28 жовтня 1928 року на національному з'їзді молоді в Батавії (нині Джакарта). Пісня ознаменувала зародження національного руху, який охопив весь архіпелаг і підтримував ідею єдиної Індонезії як наступника Нідерландської Ост-Індії та протистояв поділу її на кілька країн.

Текст гімну 
 Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. 
 Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, «Indonesia bersatu!» 
 Hiduplah tanahku, hiduplah neg'riku, 
 Bangsaku, rakyatku, semuanya. 
Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya
 Untuk Indonesia Raya.

 Приспів: 
Indonesia Raya, merdeka, merdeka
 Tanahku, neg'riku yang kucinta. 
 Indonesia Raya, merdeka, merdekaHiduplah Indonesia Raya. 
 Indonesia Raya, merdeka, merdekaTanahku, neg'riku yang kucinta. 
 Indonesia Raya, merdeka, merdekaHiduplah Indonesia Raya.

 Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Disanalah aku berada untuk s'lama-lamanya. 
 Indonesia tanah pusaka, P'saka kita semuanya. 
 Marilah kita mendoa, «Indonesia bahagia!» 
Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, 
 Bangsanya, rakyatnya, semuanya. 
Sadarlah hatinya, Sadarlah budinya
 Untuk Indonesia Raya.

 Приспів

Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. 
 Di sanalah aku berdiri, Jaga ibu sejati. 
Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. 
 Marilah kita berjanji, «Indonesia abadi!» 
S'lamatlah Rakyatnya, S'lamatlah putranya, 
 Pulaunya, lautnya, semuanya. 
Majulah negrinya, majulah pandunya
 Untuk Indonesia Raya.

 Приспів

Див. також 
 Герб Індонезії
 Прапор Індонезії

Посилання 
 Гімн на сайті nationalanthems.info 

Національні символи Індонезії
Індонезія
Індонезія
Музика Індонезії